Jean-Claude Claeys#L'auteur de bandes dessinées
Tommy Stockburn